Harlow – miasto i dystrykt w Anglii, w hrabstwie Essex
 Old Harlow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Harlow Carr – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Harlow Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Gateshead
 Harlow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Harlow Curtice – Amerykanin, który zarządzał General Motors 
 Harlow Rothert – amerykański lekkoatleta
 Harlow Shapley – amerykański astronom
 Shalom Harlow – kanadyjska modelka i aktorka
 Harvey Harlow Nininger – amerykański kolekcjoner meteorytów